Раки́тин — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Ракитин, Александр Васильевич (род. 1958) — член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Республики Карелия.
 Ракитин, Василий Александрович (1885—1923) — российский военачальник. Участник Первой мировой войны и Гражданской войны на Восточном фронте. Участник Якутского похода.
 Ракитин, Егор Олегович (род. 2000) — российский трэп-исполнитель и автор песен, более известный как Big Baby Tape.
 Ракитин, Максим Николаевич — Георгиевский кавалер; прапорщик; 26 августа 1919.
 
 Ракитин, Роман Иванович — Георгиевский кавалер; майор; № 8774; 26 ноября 1851.

Составные фамилии 
 Макаров-Ракитин, Константин Дмитриевич (1912—1941) — советский композитор и педагог.

См. также 
 Ракитино
 Ракитский
 Ракутин, Константин Иванович